за етимологията на името виж: Сава (име)
Сава може да се отнася за:
 Свети Сава
 Сава Стратилат, ? – 272, римски генерал, светец и мъченик за християнската вяра;
 Сава Готски, 334 – 372, християнски мъченик и светец от готски произход;
 Сава Студит, главен актьор на Седмия вселенски събор, детронирал иконоборството;
 Сава Освещени, 439 – 532, роден в Кападокия, основател на манастир в Палестина;
 Сава Седмочисленик, ученик на Константин Кирил и Методий, един от Седмочислениците;
 Сава Сръбски (ок. 1175 – ок. 1236), сръбски духовник;
 Сава II (1200/01 – 1271), сръбски архиепископ;
 Свети Сава (дружество), сръбско културно-просветно дружество
 Свети Сава, училище в Букурещ;
 Сава, мъжко име;
 Сава (XVI век), инок от манастира Високи Дечани, автор на първия печатан кириличен буквар за южните славяни;
 Сава, село в Област Варна;
 Сава, река в Югоизточна Европа;
 Сава, град и община в южна Италия, регион Пулия, провинция Таранто;
 Сава, футболен отбор;
 Сава, регион в Мадагаскар